Харлоу Ше́пли (; 1885—1972) — американский . Член Национальной академии наук США (1924), член-корреспондент Парижской академии наук (1946).

Биография 
Родился в Нэшвилле, штат Миссури, в 1911 окончил Миссурийский университет, специализируясь на журналистике, затем продолжал образование в Принстонском университете, где изучал астрономию под руководством Г. Н. Рассела. В 1914—1921 работал в обсерватории Маунт-Вилсон, в 1921—1952 — директор Гарвардской обсерватории, в 1921—1956 — профессор астрономии Гарвардского университета.

Основные работы Шепли посвящены исследованиям переменных звёзд в нашей и других галактиках, а также строению нашей Галактики. Открыл и изучил большое число переменных звёзд в шаровых звёздных скоплениях. Первым широко применил метод определения расстояний по цефеидам, основанный на открытой в 1908 Г. С. Ливитт зависимости период-светимость для этих звёзд. Нашёл статистическим путём нуль-пункт этой зависимости и с её помощью оценил расстояния до ближайших шаровых скоплений; затем, последовательно используя другие критерии, определил расстояния (порядка сотен тысяч световых лет) до более далёких скоплений.

Предложил модель нашей Галактики, согласно которой звёзды и туманности образуют плоскую линзообразную систему диаметром 300 000 световых лет и толщиной 30 000 световых лет с центром, расположенным в направлении созвездия Стрельца, а шаровые скопления образуют почти сферическую концентричную с ней систему такой же протяжённости в плоскости Млечного Пути. Солнце, согласно модели Шепли, находится на расстоянии 50 000 световых лет от центра Галактики. В дальнейшем шкала галактических расстояний была пересмотрена, но общая схема строения Галактики подтверждена.

В «Большой дискуссии» о природе спиральных туманностей, проходившей в начале 1920-х годов, стоял на ошибочной точке зрения, отстаивая их принадлежность к нашей Галактике. Впоследствии стал одним из активных исследователей галактик. Детально изучал переменные звёзды в Магеллановых Облаках на основе снимков, полученных в Арекипской обсерватории. Составил совместно с А. Эймз каталог ярких галактик, открыл две первые карликовые галактики (в созвездиях Скульптора и Печи).

В 1945 году Шепли возглавлял делегацию ученых из США на праздновании 220-летия Академии наук СССР и так описал свои впечатления:
Мы были прямо ошеломлены успехами науки, которая здесь, в Советской республике, является делом не только государственной, но и международной важности

14 ноября 1946 года Шепли был вызван в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности в связи с его участием в «Независимом гражданском комитете по искусствам, наукам и профессиям».

В 1953 году предложил теорию «пояса жидкой воды», ставшую предшественницей концепции зоны обитаемости.

Был президентом Американской академии искусств и наук (1939—1944), президентом Американской ассоциации содействия развитию науки (1947). Наряду с астрономией, Шепли всю жизнь интересовался мирмекологией — наукой о муравьях.

Семья 
В 1914 году женился на , которая помогала ему в исследованиях в обсерватории Маунт-Вилсон и Гарвардской обсерватории и опубликовала ряд научных статей. В браке у них было четыре сына и дочь. Их сын Ллойд стал лауреатом Нобелевской премии по экономике.

Награды 

 Медаль Генри Дрейпера (1926)
 Премия Жюля Жансена (1933)
 Премия Румфорда (1933) — за исследования светимости звёзд и галактик.
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (1934)
 Медаль Кэтрин Брюс (1939)
 Золотая медаль Пия XI (1942)
 Медаль Франклина (1945)
 Премия Генри Норриса Рассела (1950)

Память 
В честь Шепли названы:
 Кратер на Луне
 астероид № 1123
 сверхскопление галактик в созвездии Центавра (en:Shapley Supercluster).
 астероид (756) Лиллиана, открытый в 1908 году, назван в честь сестры астронома.
 астероид (878) Милдред, открытый в 1917 году, назван в честь дочери астронома.

Публикации на русском языке 
 Шепли Х., «От атомов до Млечных путей», Москва: «Издательство иностранной литературы», 1934
 Шепли Х., «Галактика», Москва-Ленинград: «Гостехиздат», 1947
 Шепли Х., «Звёзды и люди», Москва: «Издательство иностранной литературы», 1962

Примечания

Литература 

 
 Bok B.J. Harlow Shapley — cosmographer and humanitarian. — Sky & Teleskop, 44, 354, 1972
 Jones B.Z. and Boyd L.G. The Harvard College Observatory, Cambridge, 1971

Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые медалью Генри Дрейпера
Лауреаты премии Румфорда
Лауреаты премии Жюля Жансена
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые медалью Жансена